Zuiderkruis (sterrenbeeld), een sterrenbeeld te zien vanaf het zuidelijk halfrond
 Zuiderkruis (boek), een novelle van Pauline Slot
 Southern Cross (Zuiderkruis), een piano prelude tango-stijl van Juan María Solare
 Orde van het Zuiderkruis, een Braziliaanse ridderorde

schepen
 Zuiderkruis (1658), een schip, gebouwd in opdracht van de Admiraliteit van Amsterdam
 Hr.Ms. Zuiderkruis (1924), een opnemings/kabelschip en later duikboot bevoorradingsschip van de Gouvernementsmarine
 Zuiderkruis (schip, 1944), een troepentransport- en emigrantenschip, gebouwd als Victory
 Hr. Ms. Zuiderkruis (1975), een bevoorradingsschip bij de Koninklijke marine

Zie ook 
 Southern cross (doorverwijspagina)